Список країн за споживанню кави на душу населення в 2008 році (останні доступні дані). У разі відсутності даних за 2008 рік, використовуються більш ранні дані. Вага зазначена в GBE (, 1.19 кг GBE = 1 кг смажених кавових бобів).

Примітки 

Культура споживання кави
Кава
споживання кави